Manigance peut faire référence à :
 Manigance, un groupe de heavy metal français ;
 Manigance (), un film avec Christina Cabot, Stephen Tobolowsky, Brian George, Wallace Shawn, George Wendt et Pat Healy sorti en 2000 ;
 Manigances, un film de Ghislain O'Prêtre sorti en 2012 ;
 Manigances (), épisode de la série américaine Better Call Saul diffusé en 2017.